A Deák Ferenc tér jelentései:
 Deák Ferenc tér, Budapest
 Deák Ferenc tér, metróállomás
 Deák Ferenc tér, Kecskemét
 Deák Ferenc tér, Miskolc